Piotr Bąk (ur. 1911, zm. 2000) – polski językoznawca
 Piotr Bąk (ur. 1958) – polski aktor
 Piotr Bąk (ur. 1958) – polski działacz samorządowy, burmistrz Zakopanego